The Way (O Caminho em inglês) pode se referir à:

The Way, filme de 2012 estrelado por Martin Sheen e dirigido por Emilio Estevez
The Way (canção de Fastball), uma canção de 1998 de Fastball
The Way (canção de Daniel Bedingfield), um single de 2005 de Daniel Bedingfield
The Way (Put Your Hand in My Hand), um single de 2003 de Divine Inspiration
The Way (canção de Ariana Grande), um single de 2013 de Ariana Grande
The Way/Solitaire, um single de 2004 de Clay Aiken

Ver também 
Way
Caminho
Camino (desambiguação)